Kneipp kan avse:

 Sebastian Kneipp (1821–1897), tysk präst och hälsoprofet. Har gett namn tåt
 Kneippbyn – kur- och badort på Gotland
 Kneippen – stadsdel i Norrköping
 Kneippbröd – norskt matbröd bakat med sammalt vetemjöl

Se även
 Ryds sanatorium – tidigare verksamhet efter Sebastian Kneipps principer
 Kneip  – efternamn